ACS-staten (of ACP-staten), een groep landen
 Politievakbond ACP, een Nederlandse politiebond
 Airline Control Program, een luchtvaartreserveringssysteem